Chevrières puede referirse a: 

 Chevrières, comuna francesa situada en Isère.
 Chevrières, comuna francesa situada en Loira.
 Chevrières, comuna francesa situada en Oise.